Tolon steht für

 einen Ort auf dem Peloponnes, siehe Tolo
 einen Ort in Ghana, siehe Tolon (Ghana)
 ein Gewichtsmaß in Indien, siehe Tol (Einheit)
 ein Gewichtsmaß an der Koromandelküste, siehe Tolon (Einheit)

Tolon ist der Familienname folgender Personen:
 Hurşit Tolon (* 1942), türkischer General
 Kamil Tolon (1912–1978), türkischer Geschäftsmann und Industrieller